

Населені пункти та їхні частини

 Бялоблоти — село в гміні Свеце-над-Осою Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бялоблоти — село в гміні Ґізалкі Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Бялоблоти — колонія в гміні Ґродзічно Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки